

Étymologie 
Amaury est un prénom français masculin d'origine germanique (gotique ). Il procède d’amal(s), mot gotique signifiant « travail, brave, diligent » et  rik « puissant » (gotique reiks) Cf. Amalaric.  Il doit son succès à la famille royale ostrogothique des « Amales ». Nom noble au Moyen Âge, il est très peu utilisé comme prénom par la suite, mais s'est fixé comme patronyme. Il est fêté le 15 janvier comme  et Maur.

Variantes 
 occitan :  (et par métathèse Almaric)
 catalan : Amaurich, Amanrich
 allemand : Amalrich, Amelrich
 anglais: 
 poitevin : Màur
 vieux danois : Emelrik

Patronyme 

famille
 famille Amaury, famille française de la presse ;
 Émilien Amaury (1909-1977), résistant et homme de presse français, créateur du Parisien Libéré ;
 Philippe Amaury (1940-2006), fils d'Émilien, a dirigé le groupe de presse Amaury ;
 Marie-Odile Amaury (1940-), personnalité française du monde des affaires ;
 Jean-Etienne Amaury (1977-), fils de Philippe, président d'Amaury Sport Organisation ;

autres personnalités
 Arnaud Amaury (ou Amalric) († 1225), légat du pape Innocent III, promoteur de la croisade des Albigeois ;
 Jean Amaury  (1900-1980), journaliste, photographe et écrivain français ;
 Marie Amaury (1962-), institutrice et auteur de littérature de jeunesse ; 
 Olympe Amaury (1901-2015), doyenne des Français.

Prénom

Moyen-Âge 
 
 
 
 
 Amaury V de Montfort-Évreux, comte d'Évreux de 1181 à 1182
 
 , plusieurs seigneurs de la maison de Montfort-l'Amaury
 Amauri d'Acigné (-1477), abbé de la Grainetière, évêque de Nantes
 Amaury de Chartres (?-1209), philosophe et théologien français du , panthéiste et promoteur du Libre-Esprit

Toponymie 

 Montfort-l'Amaury, localité du département des Yvelines ;
 Amaury, village de l'île Maurice.

Arts 
 Amaury, roman d'Alexandre Dumas publié en 1843
 Amaury-Duval (1808-1885),  pseudonyme d'Eugène-Emmanuel-Amaury Pineu-Duval, peintre français

Sociétés 
 Groupe Amaury, groupe de presse français possédant Le Parisien, L'Écho républicain et L'Équipe
 Amaury Sport Organisation, filiale du groupe Amaury, l'un des principaux organisateurs d’événements sportifs en France dont le Tour de France ou le Paris-Dakar

Référence 

Prénom masculin
Patronyme français